Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Ilija Bozoljac e Daniele Bracciali che hanno battuto in finale 6–4, 6–4, Oleksandr Dolgopolov Jr. e Dmitrij Sitak.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Pablo Andújar e Iván Navarro.

Teste di serie

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (primo turno)
 Tomasz Bednarek /  Alessandro Motti (primo turno)

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (semifinali) 
 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Morocco Tennis Tour 2010